Mattei är ett italienskt efternamn. Det kan avse:

 Bruno Mattei
 Enrico Mattei
 Lisa Mattei
 Luigi Mattei
 Mario Mattei
 Peter Mattei
 Stanislao Mattei
 Tommaso Mattei

Italienska efternamn